Toco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coccoloba barbadensis;
 Tockus, ave coraciforme; o
 Ulex europaeus, planta fabácea (retamo espinoso, espinillo o tojo).
 Toco (Bolivia)''''', municipio en el departamento de Cochabamba, Bolivia.